Die NFL-Saison 1994 war die 75. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 4. September 1994 und endete am 26. Dezember 1994. In Super Bowl XXIX gewannen die San Francisco 49ers gegen die San Diego Chargers. Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 5. Februar 1995 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.
Anlässlich der Jubiläumssaison wurde das National Football League 75th Anniversary All-Time Team, bestehend aus den besten Spielern der vergangenen 75 Spielzeiten, gewählt.

Ab dieser Spielzeit liefen die Phoenix Cardinals, mit dem Ziel mehr Menschen anzusprechen, zum ersten Mal unter dem Namen Arizona Cardinals auf.

Die Seattle Seahawks spielten die ersten drei Spiele der Regular Season im Husky Stadium, weil ihre eigentliche Heimspielstätte, der Kingdome am Dach repariert werden musste.

Es war die vorerst letzte Saison in der Los Angeles von der NFL repräsentiert wurde, da die Rams anschließend von L.A. nach St. Louis umzogen und die Raiders zurück nach Oakland gingen.

Der Salary Cap, die Höchstgrenze der gesamten Spielergehälter wurde in dieser Saison eingeführt.

Regeländerungen 
Nachdem zwischen 1983 und 1993 die Zahl der Touchdowns um 22 % zurückging und die Anzahl der Field Goals um 14 % anstiegen, wurden mit dem Ziel die Offensive zu fördern um Punktgewinne zu erleichtern und das Kicking Game unbeliebter zu machen, einige neue Regeln eingeführt:
 Verteidiger dürfen Receiver nur innerhalb der ersten fünf Yards „jammen“
 Nach einem Field-Goal-Fehlversuch übernimmt die verteidigende Mannschaft den Ball auf Höhe des Kicks (nicht der Line of Scrimmage) oder der 20-Yard Linie, je nachdem welche weiter von der Goal Line entfernt ist.
 Funkverbindungen vom Head Coach zu einem Spieler wurden erlaubt
 Während Field Goal und Extra Point Versuchen dürfen verteidigende Spieler nicht unterhalb der Hüfte verteidigen.
 die Two-Point Conversion wurde wieder eingeführt
 Der Startpunkt für den Kickoff wird von der 35-Yard zur 30-Yard Linie verlegt. Diese Regel war bis einschließlich der Spielzeit 2010 gültig.
 Die Neutral zone infraction Strafe wird eingeführt, wodurch ein Spielzug sofort unterbrochen wird, wenn ein Defensivspieler die neutrale Zone betritt und somit eine Reaktion eines Offensivspielers provoziert.

Zudem wurde auch erstmals ein Salary Cap in Höhe von 34,6 Millionen US-Dollar eingeführt.

NFL Draft 
Der NFL Draft von 1994 fand vom 24. bis 25. April im Marriot Marquis in New York City statt. Der Draft lief über sieben Runden, in denen 222 Spieler ausgewählt wurden. Da die Cincinnati Bengals in der abgelaufenen Saison 1993 den schlechtesten Record aufwiesen, hatten sie das Recht, den ersten Spieler im Draft auswählen. Mit dem Erstrunden-Pick wählten sie den Defensive Tackle Dan Wilkinson von der Ohio State University.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1994
 Miami beendete die Saison vor New England in der AFC East aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 In der AFC West beendete Kansas City die Saison vor den Los Angeles Raiders aufgrund ihrer zwei direkten Siege und sicherte sich den sechsten und damit letzten Play-Off Platz.
 Green Bay sicherte sich den ersten NFC Wild-Card Platz in der Play-off-Setzliste aufgrund ihrer besseren Bilanz im direkten Vergleich (3–1 gegenüber 2–2 von Detroit und Chicago 1–3) und ihrer besseren Conference-Bilanz gegenüber den New York Giants (8–4 gegenüber 6–6).
 Detroit sicherte sich den zweiten NFC Wild-Card Platz aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (4–4 gegenüber 3–5 von Chicago) und ihres 28:25 OT-Sieges gegen die New York Giants in Woche 9.
 Chicago sicherte sich den dritten und letzten letzten NFC Wild-Card Platz vor den New York Giants aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (4–4 gegenüber 3–5).
 New Orleans beendete die Saison vor Atlanta in der NFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.

Play-offs

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Record and Fact Book (ISBN 1-932994-36-X)
 NFL History 1991–2000
 Total Football: The Official Encyclopedia of the National Football League (ISBN 0-06-270174-6)

Einzelnachweise 

1994
American-Football-Saison 1995
American-Football-Saison 1994